Бабю́к — фамилия.
 Бабюк, Андрей Дмитриевич (псевдоним Мирослав Ирчан; 1897—1937) — украинский поэт, прозаик, публицист, драматург, переводчик, литературовед, журналист, историк, издатель. 
 Бабюк, Владимир Семёнович — рамщик Уссурийского ДОКа, гор. Лесозаводск Приморского края, Герой Социалистического Труда.
 Бабюк, Станислав Семёнович (род. 1935) — советский и молдавский художник.

Примечания